Běh na 110 metrů překážek mužů na Mistrovství světa v atletice 2017 probíhal 6. (rozběhy, semifinále) a 7. srpna (finále). Zvítězil Jamajčan Omar McLeod.

Rozběhy

Rozběh 1

Rozběh 2

Rozběh 3

Rozběh 4

Rozběh 5

Semifinále

Semifinále 1

Semifinále 2

Semifinále 3

Finále

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Běh na 110 metrů překážek mužů na oficiálních stránkách IAAF

Muži 110 metrů překážek